Гранж-сюр-Воло́нь, Ґранж-сюр-Волонь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 120 км на південний схід від Меца, 26 км на схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Гранж-сюр-Волонь і Омонзе було об'єднано в новий муніципалітет Гранж-Омонзе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 998 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2271,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гранж-сюр-Волонь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гранж-сюр-Волонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вогези